MS Yolanda – cypryjski statek
 Tajfun Yolanda z 2013 r.